Freixa puede referirse a:

Topónimos
Freixa (Soriguera), localidad del municipio de Soriguera (Pallars, Lérida)
 Sant Sadurní de Freixa o San Saturnino de Freixa, iglesia de esa localidad
Torrente de Freixa, curso fluvial del Alto Urgel
Sierra de Freixa, nombre de dos alineaciones montañosas:
Sierra de Freixa (Soriguera) o Sierra de la Garriga
Sierra de Freixa (Solsonés), en el Solsonés
Casa Freixa, edificio de Tivisa (Ribera de Ebro, Tarragona)
Casa Josep Freixa, edificio ecléctico de Sitges
Masía Freixa, edificio modernista de Tarrasa

Apellido
 Enric Freixa i Pedrals, ingeniero industrial y profesor
 Ferran Freixa, fotógrafo
 Ferran Freixa Jové, aparejador y diseñador industrial
 Santiago Freixa, jugador de hockey
 Jaume Rovira Freixa, historietista
 Darío Rumeu y Freixa, político y financiero
 Francesc de Valls i Freixa, presidente de la Generalitat en 1704-1705